Tandia est un nom de famille Soninkés d'Afrique de l'ouest.Tandian en est une variante présente surtout au Sénégal.

 Birahima Tandia, aussi appelé Ibrahima Tandia, né en 1993, footballeur franco-malien ;
 Siga Tandia, née en 1987, footballeuse française ;
 Aïssatou Tandian, née en 1966, athlète sénégalaise.

Voir aussi 
 Mamadou Tandja, 1938-2020, président de la République du Niger de 1999 à 2010 (d'origine soninké par sa famille paternelle).

Notes et références